— распространённая японская фамилия. Носители фамилии:

 Иноуэ, Адзуми (род. 1965) — японская певица.
 Иноуэ, Акихиса (род. 1947) — японский учёный-физик в области металлургии, президент Университета Тохоку.
 Иноуэ, Дэниел (1924—2012) — американский политик.
 Иноуэ, Ё (1946—2003) — сэйю.
 Иноуэ, Кадзуро (род. 1970) — японский художник комиксов, мангака.
 Иноуэ, Кадзухико (род. 1954) — сэйю.
 Иноуэ Каору (1836—1915) — 1-й министр иностранных дел Японии.
 Иноуэ, Кёити (1935—2017) — мастер боевых искусств.
 Иноуэ, Кикуко (род. 1964) — сэйю, певица.
 Иноуэ, Косэй (род. 1978) — японский дзюдоист.
 Иноуэ, Кэндзи (1976) — японский борец вольного стиля.
 Иноуэ, Макио (род. 1940) — сэйю.
 Иноуэ, Марина (род. 1985) — сэйю, певица.
 Иноуэ Масару (1843—1910) — японский политик, первый министр железных дорог Японии.
 Иноуэ, Масару (астроном) (XX век) — японский астроном.
 Иноуэ, Масахиро (род. 1989) — японский актёр.
 Иноуэ, Мицухару (1926—1992) — японский писатель и поэт.
 Иноуэ, Наохиса (род. 1948) — японский художник импрессионист, сценарист и режиссёр-мультипликатор.
 Иноуэ, Наоя (род. 1993) — японский боксёр.
 Иноуэ, Никити (1868—1947) — японский химик, президент Университета Тохоку.
 Иноуэ, Нориаки (1902—1944) — японский айкидока.
 Иноуэ, Рэна (род. 1976) — американская фигуристка.
 Иноуэ, Сигэёси (1889—1975) — адмирал Императорского флота Японии.
 Иноуэ, Сюмпэй — японский футболист.
 Иноуэ, Таки (род. 1963) — японский автогонщик, участник Формулы-1.
 Иноуэ, Такума (род. 1995) — японский боксёр-профессионал.
 Иноуэ, Умэцугу (1923—2010) — японский кинорежиссёр и сценарист.
 Иноуэ, Хисаси (1934—2010) — японский писатель-фантаст и драматург.
 Иноуэ, Эцуко (род. 1964) — японская теннисистка.
 Иноуэ, Юити (1916—1985) — японский художник и каллиграф.
 Иноуэ, Юки — японский кёрлингист.
 Иноуэ, Ясуси (1907—1991) — японский писатель и поэт, эссеист.

Персонажи 
 Орихимэ Иноуэ — персонаж манги Bleach.
 Торо Иноуэ — персонаж, созданный компанией Sony Computer Entertainment.

См. также 
 Иноуэ — средневековый японский самурайский род.
 Инуи, Такаси (род. 1988) — японский футболист.
 Поверхность Иноуэ — некоторые комплексные поверхности Кодайры класса VII.